Велика Вес може бити:

 Велика Вес (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Велика Вес (Хомутов), насељено мјесто у округу Хомутов, Устечки крај, Чешка Република
 Велика Вес (Крапина), насељено мјесто града Крапине, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска